Triphoridae är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Triphoridae i ordningen Neotaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Mesogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Triphoridae 45 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Triphoridae